Атка́рский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — город Аткарск.

География 
Расположен в центральной части Правобережья, на западных пологих склонах Приволжской возвышенности, в бассейне реки Медведица, с достаточно пересечённым рельефом местности. Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм в год. Аткарский район принадлежит к 1-й агроклиматической подзоне, к 1-му земельно-оценочному району. Сумма температур свыше 10 С — 2425—2550 градусов.

Через район проходят железнодорожная линия Приволжской железной дороги Саратов — Ртищево, Аткарск — Калининск, Аткарск — Сенная — Вольск (на территиории района станции Капеллы (закрыта), Енгалычевский (закрыта), Красавка, Лопуховка, Юная, Чемизовка). От Аткарска отходит ветвь на станцию Сенная, от станции Красавка — ветвь на Калининск.

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 241,7 км.

История 
Аткарский район образован 23 июля 1928 года в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края. В него вошла часть территории бывшего Аткарского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

30 сентября 1958 года в состав Аткарского района вошла часть территории упразднённого Дурасовского района..

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Аткарск) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Аткарский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 14 сельских поселений. В 2013 году было упразднено Приреченское муниципальное образование (включено в Озёрное), в 2014 году — Елизаветинское (включено в Кочетовское) и Земляно-Хуторское (включено в Лопуховское). В 2018 году упразднены следующие муниципальные образования: Языковское (включено в Ершовское), Песчанское и Петровское (включены в Барановское), Большеекатериновское и Тургеневское (включены в Даниловское).

Населённые пункты 
В Аткарском районе 67 населённых пунктов, в том числе 66 сельских и 1 город.

Экономика 
Промышленные предприятия района связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции, обслуживанием транспорта, машиностроением. Среди них: маслоэкстрактный завод, мясокомбинат, хлебокомбинат.

Сельское хозяйство района производит в значительных объёмах зерно, подсолнечник, мясо, молоко. В Аткарском районе находится единственный в области центр разведения перепелов.

Достопримечательности 
Живописные пойменные леса в долине реки Медведицы привлекают в район любителей туризма. На реке часто устраиваются соревнования по водному туризму. В южной части района, в долине Медведицы, при впадении в неё рек Идолга и Белгаза, находится заказник, где охраняются бобры, благородные олени, кабаны, лоси.

Родом из деревни Любовка Аткарского района исполнительница русских народных песен народная артистка РСФСР Ольга Васильевна Ковалёва, Герой Советского Союза Александр Герасимович Козлов.

В Аткарском районе расположен позиционный район некоторых полков Таманской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения.

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Ссылки 
 Информация о районе на сайте областной администрации
 Официальный сайт Аткарского муниципального района
 Новости Аткарского района